Induno steht für:

 Induno Olona, italienische Gemeinde  in der Provinz Varese in der Region Lombardei
 Induno Ticino,  eine Fraktion der Gemeinde Robecchetto con Induno, Gemeinde in der Metropolitanstadt Mailand, Region Lombardei
 Girolamo Induno, ein italienischer Maler